

Patronyme 

 Graziella Pareto (1889-1973), soprano espagnole.
 Jean-Benoît Pareto (1768-1831), homme politique
 Lorenzo Pareto (1800-1865), géologue et ministre italien
 Raphaël Pareto (ou Raffaele) (1812-1882), père de Vilfredo Pareto et ingénieur italien.
 Vilfredo Pareto (1848-1923), sociologue et économiste italien, voir aussi Optimum de Pareto.

Autres 
 Pareto est une commune italienne de la province d'Alexandrie.
 Le diagramme de Pareto est un graphique représentant l'importance de différentes causes sur un phénomène.
 En socioéconomie, le principe de Pareto ou loi de Pareto ; ou encore principe des 80-20 ou loi des 80-20, est un phénomène empirique constaté dans certains domaines.
 En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Pareto est une loi de probabilité.